Попень () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Кеюць.
 Попень () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Бреєшть.
 Попень () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Джордже-Енеску.
 Попень () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Геджешть.
 Попень () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Зорлень.
 Попень () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Міршид.